Анастасия Журавлёва:
 Журавлёва, Анастасия Владимировна (род. 1976) — российский режиссёр и аниматор.
 Журавлёва, Анастасия Сергеевна (род. 1981) — узбекская легкоатлетка.